H2LO је трећи студијски албум украјинске певачице, Светлане Лобода. Албум је издат 24. март 2017. за издавачку кућу Sony Music Entertainment.

Списак песама

Референце 

Албуми 2017.